Lake Wendouree kan syfta på följande platser:

Australien 

 Lake Wendouree (sjö), Victoria, 
 Lake Wendouree (del av en befolkad plats), Victoria, Ballarat North, 

Robotskapade Australienförgreningar